Die Saison 2017/18 war die 27. Spielzeit der Optibet hokeja līga, der höchsten lettischen Eishockeyspielklasse. Der HK Kurbads verteidigte seinen Meistertitel im Play-off-Finale gegen den HK Zemgale und gewann damit die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die sechs Mannschaften jeweils 30 Spiele. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Halbfinale der Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird.

Teilnehmer

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, SNV = Overtime-Siege, NNV = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

Play-offs

Finale

Weblinks 
 Website der Lettischen Eishockey-Föderation (lettisch)
 2017/2018 OHL Hauptrunde bei lhf.lv
 2017/2018 OHL Play-offs bei lhf.lv

2017
Eishockeysaison 2017/18